er zijn meerdere personen met deze naam, waaronder
Hendrick Doncker (cartograaf), uitgever van zeekaarten
Hendrick Doncker (II), eveneens uitgever van kaarten, maar niet specifiek van zeekaarten.